Ligueur désigne un terme issu de la Renaissance, associé au soutien du catholicisme
 dans le contexte italien : un combattant protagoniste des conflits des Guerres d'Italie, affilié à la Ligue de Venise puis à la Sainte-Ligue ;
 dans le contexte français : une personnalité des guerres de religion, affiliée à la Ligue catholique.
Par extension, le terme désigne également tout personnage ayant un parti-pris politique vers ces alliances.
Ligueur peut aussi désigner communément le membre d'une association nommé "Ligue de ...", comme la Ligue des droits de l'homme, la Ligue communiste révolutionnaire... Pour ses derniers, le mot Liguard est parfois utilisé, avec une connotation péjorative. 
Le Ligueur est, en Belgique, le journal bimensuel de la Ligue des familles. Un site du même nom est également disponible.

Références 

Guerres de Religion (France)